Erlenbruchwald steht für:
 Erlenbruchwald, Waldtyp
Waldgebiete:
 Erlenbruchwälder in Brandenburg
 Erlenbruchwald beim Lichteler Landturm, Niederstetten, Baden-Württemberg
 Naturschutzgebiet Erlenbruchwald und Landwehr in der Leucht, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Naturdenkmal Erlenbruchwald oberhalb des Deinscheider Siepen, Arnsberg
Siehe auch:
Erlenbruch